Аппоньї () — угорське прізвище. Відомі носії:
 Альберт Аппоньї — угорський політик
 Джеральдіна Аппоньї де Надь-Аппоньї — угорська графиня, дружина короля Албанії Зогу

Угорські прізвища